Chicote-queimado é uma brincadeira em que uma criança tenta alcançar as outras batendo-lhes com um lenço enrolado em forma de chicote.

Também é conhecida como chicote-queimado a brincadeira em que uma criança esconde um objeto qualquer e este deverá ser procurado pelas outras crianças. Cada vez que alguém se aproxima do lugar onde o objeto está escondido, a pessoa que o escondeu diz: "Está quase quente!", ou "Está quente!", ou "Está fervendo!". Se a criança se afasta do objeto, é advertida: "Está frio!", "Está gelado!", de acordo com a distância do objeto escondido. Quando ele é encontrado, quem o escondeu grita "Chicote queimado!", e a criança ,que achou o objeto passa então a comandar a brincadeira.

Esta brincadeira vem da África.

Jogos infantis